European Business School steht für:

 European Business School (Dublin) in Dublin
 European Business School (London) in London
 European Business School (Madrid) in Madrid
 European Business School (Paris) in Paris
 European Business School, Gründungsname der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden